Ура́льск:

Казахстан
 Уральск — город, административный центр Западно-Казахстанской области.
 Уральск — международный аэропорт города Уральска.
 Уральск — станция Казахстанских железных дорог.

Россия
 Уральск — посёлок в Учалинском районе Башкортостана.
 Уральск — село в Гайском районе Оренбургской области.

См. также 
 Верхнеуральск
 Красноуральск
 Новоуральск
 Первоуральск
 Североуральск
 Среднеуральск
 Южноуральск